Talmont ist Name oder Namensbestandteil folgender geografischer Objekte in Frankreich:

 Talmont-Saint-Hilaire, Gemeinde im Département Vendée
 Talmont-sur-Gironde, Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Bis 1974 existierte die Gemeinde Talmont (oder Talmond), die in der Gemeinde Talmont-Saint-Hilaire aufgegangen ist.
 Kanton Talmont-Saint-Hilaire im Département Vendée

Siehe auch:
Antoine-Philippe de La Trémoille, Prince de Talmont, General beim Aufstand der Vendée
Leonard Talmont (* 1956), litauischer Politiker polnischer Herkunft